Геркулан — мужское имя. Известные носители:
 Геркулан из Порта (казнён около 180) — христианский мученик, святой
 Геркулан Перуджийский (убит в 549) — епископ Перуджи; святой
 Геркулан Брешианский — епископ Брешиа (553 — около 585); святой
 Геркулан Пьегарский (умер в 1541) — монах-францисканец, святой

См. также 
 Геркулан — один из вариантов названия города Геркуланума